Мурзабек — название населенных пунктов в России:
 Мурзабек — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.

 Мурзабек — аул в Нефтекумском районе Ставропольского края, упразднён в 2012 г.